Glyphis kan syfta på:

 Glyphis (hajar) – ett släkte av hajar
 Glyphis (lavar) – ett släkte av lavar